Conférence d'Amsterdam désigne plusieurs réunions internationales :

 Conférence d'Amsterdam de 1904 sur le droit maritime
 Conférence d'Amsterdam de 1919 (du 26 juillet au 2 août) réunissant des syndicats afin de reformer la Fédération syndicale internationale dissoute pendant la Deuxième guerre mondiale.
 Conférence d'Amsterdam de 1924 sur l'aménagement des villes, organisée par la Fédération internationale des cités-jardins présidée par Ebenezer Howard et réunissant des architectes porteurs de doctrines sur l'aménagement des villes.
 Conférence d'Amsterdam de 1932 (27 et 28 août) réunissant des personnalités pacifistes à l'initiative d'Henri Barbusse, avec Romain Rolland, Gaston Bergery, est un congrès international de lutte contre les guerres impérialistes, il est aussi connu comme le Mouvement Amsterdam-Pleyel car il fusionnera avec Congrès Européen contre le fascisme et la guerre réuni du 4 au 6 juin 1933 à la salle Pleyel de Paris.
 Conférence d'Amsterdam de juillet 1933 présidée par Samuel Untermyer et réunissant les représentants du mouvement sioniste du monde entier pour imposer à l'Allemagne des mesures contre Adolf Hitler, notamment un boycott commercial et financier. Le , soit dix jours après sa nomination comme chancelier, un article intitulé La Juiverie déclare la guerre à l'Allemagne, les Juifs du monde entier entrent en action a été publié dans le journal Daily Express pour exposer des mesures de boycott international. Une déclaration signée par Mr Samuel Untermeyer est publiée le  dans le New York Times.
 Conférence d'Amsterdam de 1939 sur les réfugiés, mentionnée par Madeleine Barot, secrétaire générale de la CIMADE comme une  de participants.

Notes